Памятник Нельсону () — памятник британскому адмиралу Горацио Нельсону в Глазго, Шотландия.

Расположен в парке Глазго Грин — историческом общественном парке города. В 1970 году памятник стал охраняемым историческим архитектурным сооружением.

История 

Памятник Нельсону в виде обелиска (стелы) построен в 1806 году в честь вице-адмирала Горацио Нельсона. Имеет высоту 144 фута  огорожен невысокой решёткой из литого железа.

Обелиск был спроектирован архитектором . На его мемориальной доске написано, что это был первый гражданский памятник в Великобритании, посвящённый победам Нельсона, финансируемый общественной подпиской. Первый камень в фундамент был заложен 20 августа 1806 и был возведён каменотёсом A. Brockett.

Вскоре после его постройки памятник был поражен молнией, в результате чего в нём образовалась длинная структурная трещина — это событие было изображено на картине Джона Нокса, которая находится в настоящее время в соседнем . 

В 1965 году к постаменту обелиска был добавлен плинт, посвященный Джеймсу Уатту и его изобретению — паровой машине.

Примечания

Ссылки 
 Памятник адмиралу Нельсону в Глазго 
 The Angelis do Scotland 

Здания и сооружения, построенные в 1806 году
Здания и сооружения Глазго
Обелиски Великобритании
Памятники Шотландии
Появились в 1806 году в Великобритании
Горацио Нельсон